<p>Os Campeonatos brasileiros da modalidade Bola 3 Toques são disputados desde de 1981  quando aconteceu a definitiva padronização das regras que levaram à regra da modalidade. com atletas e equipes do Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Segue a lista dos campeões:

Campeonato Brasileiro por Equipes da modalidade Bola 3 Toques

<table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="85%" background>
              '''ANO'''
          LOCAL
          '''CLUBE CAMPEÃO'''
          CLUBE VICE CAMPEÃO
    
      1981
     Brasília
     Rio FM
    14 de Dezembro
    
      1982
     Brasília
     UDF
    Continental
    
      1983
     Juiz de Fora
     Associação Brasília
     Rio FM
    
      1984
     Brasília
     Serrano
      Academia
    
      1985
     Juiz de Fora
     Jacarepaguá
      Academia
    
      1986
     Juiz de Fora
     Limense
     Grêmio Mineiro
    
      1987
      Rio de Janeiro
     Associação Brasília
     Rio FM
    
      1988
      Brasília
     Tupi F.C.
     ACFB
    
        1989
     Belo Horizonte
     Rio FM
     AATT
    
      1990
     Juiz de Fora
     Manchester
     Grêmio Mineiro
    
      1991
     Rio de Janeiro
     Manchester
     Oito ou Oitenta
    
      1992
     Belo Horizonte
     Cota Mil
     Manchester
    
      1993
     Brasília
      Cota Mil
     Tupi
    
      1994
     Paty D'Alferes
     Tupi F.C.
     Palheta de Ouro
    
      1995
     S. J. do Rio Prêto
     Tupi 
     AATT
    
      1996
     Brasília
     Grêmio Mineiro
     Tupi
    
      1997
     Belo Horizonte
     Municipal
     Tupi
    
      1998
     Rio de Janeiro
     Tupi F.C.
     Grêmio Mineiro
    
      1999
     Belo Horizonte
     Satélite
     Grêmio Mineiro
    
      2000
     S. J. do Rio Prêtro
     Grêmio Mineiro
     América F.C.
    
      2001
     Brasília
     América F.C.
     Olímpico
    
      2002
      Belo Horizonte
     Grêmio Mineiro
     América F.C.
    
    2003
     Juiz de Fora
     Manchester
     Vianna Júnior
    
    2004
     S. J. do Rio Prêtro
     Grêmio Mineiro 
     São José
    
    2005
     Teresópolis
     ACFB
     Sociedade Portuguesa
    
    2006
     Brasília
     Vasco da Gama
     Grêmio Mineiro
    

    2007
     Belo Horizonte
      ACFB 
     Sport
    </tr>

    2008
     Brasília
      Tupi F.C.
     Liberdade
    </tr>

    2009
     Rio de Janeiro
      Flamengo 
     Tupi
    </tr>
    
        2010
     S. J. do Rio Prêtro
     América F.C. (A)
     América F.C. (B)
    
    2011
     Juiz de Fora
     Tupi F.C.
     AABB
    
    2012
     Brasília
     AABB
     Tupi
    
    2013
     Belo Horizonte
     Tupi F.C.
     América F.C.
    
    2014
     Brasília
     Tupi F.C.
     AABB
   

    2015
     Juiz de Fora
     América F.C.
     Tupi
    </tr></table>

Futebol de mesa do Brasil
Campeões brasileiros de futebol de mesa (modalidade bola 3 toques)